Krasnoarmejsk  (anche traslitterato come Krasnoarmeysk) è il toponimo russo di alcune località:
Krasnoarmejsk: cittadina dell'Oblast' di Mosca
Krasnoarmejsk: cittadina dell'Oblast' di Saratov
Krasnoarmyjsk, città dell'Ucraina.

Pagine correlate 

Krasnoarmejskij
Krasnoarmejskoe